

Patronyme 

 Jan Roskam (né en 1930), ingénieur néerlandais spécialiste d’aéronautique ;
 Michaël R. Roskam (né en 1972), réalisateur et scénariste belge ;
 Peter Roskam (né en 1961), homme politique américain. 

Homonymie